Уильям Блэкли:
 Блэкли, Уильям Фарис (1875—1941) — австралийский ботаник-систематик.
 Блэкли, Уильям Эрвис (1898—1976) — американский политик и бизнесмен, сенатор США от штата Техас в 1957 и 1961 годах.